Maletti ist ein Nachname italienischen Ursprungs.

Namensträger sind:
 Fernando Carlos Maletti (1949–2022), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Carlos de Bariloche
 Pierre Maletti (1622–1631), Pietro Maletti
 Pietro Maletti (1880–1940), italienischer Offizier

sowie: 
die nach Pietro Maletti benannte
Maletti-Gruppe, eine Division  der 10. Italienischen Armee (1940–1941: Ostlibyen), siehe Operation_Compass und Italienische_Invasion_Ägyptens